część tarczycy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa

 Węzina – przysiółek wsi Bór Zajaciński w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Przystajń
 Węzina – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg